Dorfkirche Königsfeld steht für:
 Dorfkirche Königsfeld (Sachsen) im Landkreis Mittelsachsen
 St. Nikolaus (Königsfeld) in Königsfeld (Eifel)
 St. Jakobus und Katharina in Königsfeld (Oberfranken)
 Kirchensaal Königsfeld in Königsfeld im Schwarzwald
 St. Margaretha (Königsfeld) in Königsfeld (Wolnzach) in Oberbayern